Дзитбалче има више значења:

 Дзитбалче (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Дзитбалче (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику